Фогу:

 Фогу (остров) — вулканический остров расположенный в восточной части Атлантического океана, входит в состав республики Кабо-Верде.
 Фогу (природный парк) — природный парк, занимающий большую часть территории одноимённого острова, входящего в состав республики Кабо-Верде.
 Фогу (вулкан) — действующий вулкан, расположенный на одноимённом острове в Кабо-Верде.

См. также 
 Фого